Michael J. Flynn – saggista e informatico statunitense (1934-vivente)
Michael Flynn – scrittore di fantascienza statunitense (1947-vivente), noto anche come Michael F. Flynn
Michael T. Flynn – politico e militare statunitense (1958-vivente)
Michael Flynn – procuratore sportivo ed ex calciatore britannico (1980-vivente)